Tory  kan syfta på:

 Tory är från 1600-talet benämningen på engelska (senare brittiska) politiker som förfäktade stark kungamakt och motsatte sig religiös frihet, se tories

Geografi
 Tory Island, en ö 12 kilometer utanför grevskapet Donegal på irland

Personer
 John Tory (1954–), en kanadensisk politiker
 Tory Lane (1982–), en amerikansk porrskådespelerska